Штейн (, буквально камінь)

 Штейн Іван Федорович — театральний антрепренер, режисер і балетмайстер.
 Штейн Леонід Захарович — радянський шахіст.
 Люк Штейн — зімбабвійський гірськолижник.
 Штейн Григорій Аркадійович — доцент кафедри економічної теорії Донецького наці­онального технічного університету, кандидат економічних наук.

Див. також 
 Штейн — в металургії проміжний або побічний продукт виробництва.